Хю Джон Мънго Грант (), роден на 9 септември 1960 г., е британски актьор и продуцент, носител на награда Златен глобус.  Той получава голямо внимание след играта си в международния хитов филм на писателя и режисьор Ричард Къртис Четири сватби и едно погребение (Four Weddings and a Funeral) (1994). След тази знаменита роля за актьора следват комедийни филми като Мики Синьото око (Mickey Blue Eyes, 1999) и Нотинг Хил (Notting Hill, 1999), които се превръщат в едни от най-обичаните негови филми изобщо. След края на деветдесетте години на 20 век Грант започва да се снима и в друг тип филми като Дневникът на Бриджит Джоунс (Bridget Jones's Diary, 2001), Маркъс (About A Boy, 2002) и Американски мечти (American Dreamz, 2006). Филмът на актьора Музика и текст (Music and Lyrics), отново романтична комедия, излиза в България на 16 февруари, 2007 г.

Филмография

Кино

Телевизия

Източници

Външни препратки 

 
 

Английски актьори и актриси
Театрални актьори и актриси
Носители на Златен глобус
Носители на награда BAFTA
Носители на награда Сезар
Родени в Лондон